Classe Swiftsure è il nome di tre classi di unità navali della Royal Navy.
Classe Swiftsure (nave da battaglia 1870), una classe di navi da battaglia entrate in servizio a partire dal 1870.
Classe Swiftsure (nave da battaglia 1903), una classe di pre-dreadnought varate a partire dal 1903.
Classe Swiftsure (sottomarino), una classe di sottomarini convenzionali entrati in servizio a partire dal 1971.

Per le unità navali della Royal Navy con questo nome, vedi HMS Swiftsure.